Baiermühle ist ein Ortsname:

 Baiermühle (Altensteig), Wohnplatz im Stadtteil Hornberg von Altensteig im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Baiermühle (Bopfingen), Weiler im Stadtteil Aufhausen von Bopfingen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Baiermühle (Leimen), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Leimen im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg